Die Saison 2009/10 der Oberliga Hamburg war die 65. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die zweite als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Den Meistertitel sicherte sich erneut der SC Victoria Hamburg punktgleich und aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem TSV Buchholz 08. Der SC Victoria Hamburg verzichtete – ebenso wie alle anderen aufstiegsberechtigten Mannschaften – auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der SV Lurup, SV Halstenbek-Rellingen, VfL Lohbrügge und TSV Uetersen.

Aus der Landesliga Hamburg stiegen der SV Rugenbergen, Bramfelder SV und Germania Schnelsen auf. Aus der Regionalliga Nord stieg die zweite Mannschaft des FC St. Pauli ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Die Vizemeister der beiden Landesliga-Staffeln spielten nach Beendigung der Saison in einem Spiel auf neutralem Platz in Hamburg-Dulsberg einen weiteren Aufsteiger in die Oberliga aus.

Der SV Rugenbergen setzte sich dabei mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den SC Vorwärts-Wacker Billstedt durch und war der dritte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Hamburg 2009/10 bei kicker.de
 Oberliga Hamburg 2009/10 bei fussballdaten.de

2009
Fußballsaison 2009/10